Фри́дланд — еврейская фамилия и немецкий топоним.

Известные носители фамилии 
 Фридланд, Владимир Маркович (1919—1983) — советский почвовед.
 Фридланд, Далия (род. 1935) — израильская театральная актриса, дочь Цви Фридланда.
 
 Фридланд, Михаил Осипович (1888—1967) — советский учёный-медик в области ортопедии и травматологии, автор первого учебника по ортопедии на русском языке.
 Фридланд, Мод (1927—1996) — израильская художница и скульптор по керамике.
 Фридланд, Натан (1808—1883) — раввин, автор нескольких книг, общественный деятель и проповедник, провозвестник политического и религиозного сионизма.
 Фридланд, Рахмиэл — перешедший в христианство еврейский писатель и учёный, исследователь Талмуда; уроженец Польши.
 Фридланд, Цви (в русских текстах встречается также написание фамилии Фридлянд; 1898—1967) — российский и израильский театральный актёр и режиссёр, один из основателей театра «Габима» в Тель-Авиве.

Псевдонимы 
 Фрид, Ян Борисович (настоящее имя Яков Борухович Фридланд, 1908—2003) — советский кинорежиссёр, сценарист.

Морская техника 
 Фридланд (броненосец) () — французский броненосец, 1865 г.
 Фридланд (линейный корабль) — 118-ти пушечный французский парусный линейный корабль, построенный в 1812 году.

Населённый пункт 
Название Фридланд () в переводе с немецкого означает «мирная земля». В средневековых источниках немецкий топоним Фридланд воспроизводится также в вариантах Фределанд () и Вределанд ().

Прежнее или ныне существующее название Фридланд имеют:
 три населённых пункта в Германии:
 Фридланд (Мекленбург) — город в районе Мекленбург-Штрелиц в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания;
 Фридланд (Нижняя Лужица) — город в районе Одер-Шпрее в федеральной земле Бранденбург;
 Фридланд (Нижняя Саксония) — община в районе Гёттинген в федеральной земле Нижняя Саксония;
 Лагерь Фридланд — приёмный лагерь для переселенцев и беженцев в одноимённой общине в Нижней Саксонии;
 четыре города в Польше, до 1945 года принадлежавшие Германии:
 Корфантув (, ) — город в Верхней Силезии;
 Мерошув (, ) — город в Нижней Силезии;
 Дебжно (), до 1945 года — Пройсиш Фридланд ( — Прусский Фридланд);
 Мирославец (), до 1945 года — Мэркиш Фридланд ();
 три города и замок в Чехии:
 Фридлант (, ) — город в Северной Богемии;
 Фридлант над Островицей (, ) — город в Моравии;
 Бридлична над Моравицей (, ) — город в Моравии;
 Фрилданд (, ) — замок в Северной Богемии;
 один город в России:
 Правдинск () — город в Калининградской области;

См. также 
  — еврейская фамилия.
 Битва под Фридландом — сражение русской и французской армии в 1807 году у современного города Правдинск. Закончилась победой французов.
 Авеню Фридланд () — бульвар в центре Парижа, в непосредственной близости от Елисейских полей, названный в честь этой битвы.
 Турайдский замок — основанный в 1214 году замок в Латвии, первоначально носивший название Фределанд ().

Примечания